Cirenaica –  regione storico-geografica della Libia orientale
 Cirenaica italiana – una delle due ex colonie italiane in terra libica
 Cirenaica – rione della città di Bologna
 Cirenaica – romanzo di Ermanno Cavazzoni